Петрухново — название населённых пунктов:

Россия 
 Петрухново — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Петрухново — деревня в Красногородском районе Псковской области.